Die Navigationssterne sind besonders helle, in der Navigation verwendete Sterne.

Beschreibung 

Die gebräuchlichste Liste von Navigationssternen wird seit dem Jahr 1802 im Navigations-Handbuch American Practical Navigator von Nathaniel Bowditch veröffentlicht. Außerdem sind Navigationssterne in den meisten nautischen Almanachen und astronomischen Jahrbüchern aufgeführt.

Die Sterne sind gemäß Konvention von Westen nach Osten nummeriert, d. h., mit abnehmendem Sternwinkel.
Die Anzahl der Navigationssterne variiert in den unterschiedlichen Handbüchern zwischen ca. 50 und 200.

Die 58 klassischen Navigationssterne 

Diese Liste gibt die Nummern, Namen, und Sternörter (J2000.0) der 58 klassischen Navigationssterne an, jeweils gerundet auf ein Winkelgrad.

Siehe auch 

 Astronavigation
 Sextant
 Liste der hellsten Sterne

Literatur 

 Nathaniel Bowditch: The American Practical Navigator - An Epitome of Navigation. United States Government Printing Office, 2002.
 The Nautical Almanac.
 Wolfgang Köberer: Instrument unde Declinatie der Sünnen. Das älteste niederdeutsche Navigationshandbuch von Jacob Alday aus dem Jahr 1578. Faksimile, Transkriptions- und Kommentarband. Edition Stiedenrod, Wiefelstede 2009.

Weblinks 

 Navigational Star Chart (U.S. Naval Observatory) (englisch)

Astronavigation
Stern
Sternkatalog
Liste (Astronomie)